Bharuch (district), een district van de Indiase staat Gujarat
 Bharuch (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Bharuch